UAMS ist die Abkürzung für:
Universiteit Antwerpen Management School in Belgien
University of Arkansas for Medical Sciences in Little Rock, Arkansas

UAMS